Hagen kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann August Hagen
 Ingebrigt Hagen (1852–1917), norsk läkare och botaniker
 Karl Gottfried Hagen
 Wolfgang ten Hagen

Robotskapade auktorsförkortningar